Pivetauia est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché à la famille des Whiteiidae. 
Piveteauia madagascariensis est la seule espèce du genre. Elle a été découverte dans le nord-ouest de Madagascar par le paléontologue français Jean-Pierre Lehman dans des sédiments du Trias inférieur, datant d'environ  (millions d'années).

Étymologie 
Le nom de genre honore le grand paléontologue français du  Jean Piveteau.

Historique 
Le spécimen holotype a été étudié en 1952 par Jean-Pierre Lehman. Un deuxième fossile, mieux conservé que le premier, a été découvert sur le même site dans les années 1990 et décrit par Gaël Clément en 1999.

Classification phylogénique 
Piveteauia est considéré comme un groupe frère du genre Whiteia. Ils forment ensemble la taxon éteint des Whiteiidae 
en position basale dans le cladogramme des Coelacanthiformes :

Références taxinomiques

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Mésozoïque
Vertébré du Trias inférieur
Taxon fossile décrit en 1952